Нижче наведено список 44 муніципалітетів метрополійне місто Венеція. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Венеція